Chilvers ist der Familienname folgender Personen:

 Carin Chilvers, deutsche Krimiautorin
 Colin Chilvers (* 1945), englischer Filmschaffender für Spezialeffekte
 Peter Chilvers († 2015), Erfinder, Ingenieur und Förderer des Segelns und Windsurfing